Dyja (czes.: Dyje; niem.: Mūhlfraun; do 1950 Milfron) – wieś i gmina w Czechach, w kraju południowomorawskim, nad rzeką Dyją, 5 km na wschód-południowy wschód od Znojma, 3 km na północny zachód od Tasovic i 11 km od granicy państwowej z Austrią. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 418 mieszkańców.

Historia 
Pierwsza wzmianka o miejscowości, w 1283, wieś należała wówczas do klasztoru w Louce (obecnie w granicach miasta Znojmo), kupiona od hrabiego z Dobronic przez Milfrona. Kościół św. Wawrzyńca z 1280 został całkowicie zniszczony podczas wojen husyckich (1419-1436). W 1768 położono kamień węgielny pod nowy kościół, budowę w stylu barokowym ukończono w 1775, poświęcono go św. Janowi Nepomucenowi. Znana w regionie miejscowość pielgrzymkowa z czczonym wizerunkiem Ubiczowanego Zbawiciela.

Zabytki 
 kościół św. Jana Nepomucena
 figura św. Jana Nepomucena
 zamek opata

Przypisy 

Gminy w powiecie Znojmo
Miejscowości w kraju południowomorawskim